Instituto Superior Técnico — escola de engenharia da Universidade de Lisboa
Horário Padrão da Índia — 
Aeroporto de Istambul — cujo código IATA é IST; em Istambul, Turquia
Infeção sexualmente transmissível

Desambiguações de siglas